Sophialaan (Amsterdam)
 Sophialaan (Baarn)
 Sophialaan 3 (Baarn) 
 Sophialaan 14 (Baarn)
 Sophialaan 19-21 (Baarn)
 Sophialaan 23-25 (Baarn)
 Sophialaan 27-29 (Baarn)
 Sophialaan (Den Haag)
 Sophialaan (Leeuwarden)
 Sophialaan (Nijmegen)